Les stahleckeriidés (Stahleckeriidae) sont une famille éteinte de  thérapsides dicynodontes dont les fossiles proviennent d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Asie et d'Afrique datant du Trias, entre .

Description

Classification

Phylogénie 
Ci-dessous, un cladogramme de Kammerer  (2013) :

Genres

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Therapsida 
 Dicynodontia 
 Kannemeyeriiformes

Publication originale

Liens externes 

Dicynodontia
Famille de thérapsides (nom scientifique)
Synapside du Trias
Thérapside du Trias
Taxon fossile décrit en 1965